BP (латиницею) використовується як акронім для:

 British Petroleum
 Пара основ ()
 Років тому ()

Для схожого за виглядом акроніму кирилицею див. ВР.